Gaismühle heißen Orte und Anwesen:

 Gaismühle (Dinkelsbühl), Einöde der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gaismühle (Eichenau) oder Untermühle, Mühle im Weiler Eichenau, Stadtteil Lendsiedel, Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gaismühle (Flossenbürg), Einöde der Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gaismühle (Satteldorf), abgegangener Wohnplatz im Ortsteil Gröningen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Geismühle